Roscher är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Albrecht Roscher (1836–1860), tysk Afrikaforskare
 Wilhelm Roscher (1817–1894), tysk nationalekonom
 Wilhelm Heinrich Roscher (1845–1923), tysk klassisk filolog

Tyska efternamn